Beregovoi (Xirotxanka), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Beregovoi (Zaporójskaia), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Beregovoi (Astracan), localitat de la província d'Astracan, a Rússia